Výraz gaelská gramatika se může vztahovat ke gramatice dvou různých (i když spřízněných) jazyků:
 Gramatika skotské gaelštiny
 Gramatika irštiny